Сидервил има више значења:
 Сидервил (Њу Џерзи)
 Сидервил (Калифорнија)
 Сидервил (Мериленд)
 Сидервил (Арканзас)
 Сидервил (Илиноис)
 Сидервил (Кентаки)
 Сидервил (Охајо)